Der Kanton Belgodère war bis 2015 ein französischer Kanton des Arrondissements Calvi, im Département Haute-Corse der Region Korsika. Sein Hauptort war Belgodère.

Der Kanton war 288,12 km² groß und hatte 3018 Einwohner (1999), was einer Bevölkerungsdichte von 10 Einwohnern pro km² entsprach. Im Mittel lag er 535 Meter über Normalnull, zwischen 0 und 2389 Meter.

Er bestand aus folgenden Gemeinden:

Belgodere
Aufgelöst 2015